Ларинское — название населённых пунктов в России:

 Ларинское — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Ларинское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Ларинское — до 1934 г. название села Невер в Сковородинском районе Амурской области.
 Ларинское — дореволюционное название с. Ларино в Алексинском районе Тульской области.